Берлінський трамвай ( ) — трамвайна система столиці Німеччини, що складається з 190 км рейкового полотна, 22 маршрутів загальною довжиною 430 км. . Лінії трамвая збережені тільки в тій частині Берліна, яка раніше була столицею НДР, тобто в Східному Берліні. В середині XX століття європейські країни активно позбувалися від трамвая як від «застарілого виду транспорту», Західний Берлін не став винятком.

Трамвайна мережа належить та експлуатується єдиним оператором - державною компанією «BVG» (Berliner Verkehrsbetriebe), яка експлуатує в Берліні також метрополітен, міські пороми і автобуси  .

Історія 

Перша лінія електричного трамвая на території нинішнього Берліна відкрита Вернером фон Сіменсом 16 травня 1881 року. На даний момент Берлінський трамвай є найстарішим у світі з нині діючих систем міського електричного транспорту.

При поділі міста на Західний Берлін і «Демократичний Берлін», мережа була розірвана на дві частини, і до 1967 року всі трамвайні лінії Західного Берліна були закриті. Нині в західній частині міста існують тільки дві трамвайні лінії, продовжені туди після падіння Берлінського муру [ джерело не вказано +1577 днів ]

Лінії 
Станом на липень 2016 року в Берліні діють 22 трамвайні маршрути, в тому числі 9 маршрутів MetroTram, вони працюють в цілодобовому режимі з короткими інтервалами.  .

Депо 

 Betriebshof Lichtenberg
 Betriebshof Marzahn
 Новітнє депо Берлінського трамвая. Відкрито у квітні 1985 року перебуває на Landsberger Allee на кордоні з районом Хеллерсдорф.

Депо складається з 25 колій на відкритому майданчику, ремонтних майстерень, а також мийкою. У депо експлуатується в основному трамвайні вагони типу Татра KT4D.

 Betriebshof Schöneweide
 Betriebshof Niederschönhausen
 Betriebshof Weißensee
 Betriebshof Köpenick

Рухомий склад 
У Берліні експлуатують трамваї:

 Tatra KT4
 
 Bombardier Flexity Berlin

Цікаві факти 
Майже 7000 стовпів і 2000 настінних кріплень підтримують 440 км контактної мережі берлінського трамвая

Див. також 
 Westliche Berliner Vorortbahn

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Berliner Verkehrsbetriebe  
 Офіційний сайт Berliner Verkehrsbetriebe  

Трамвайні системи Німеччини
Транспорт Берліна
Сторінки з неперевіреними перекладами